Мамалы́га (, , ) — круто заваренная каша из кукурузной муки или крупы (Даль), молдавское, румынское и западноукраинское национальное блюдо. Широко распространены аналоги мамалыги — полента () в итальянской кухне, у некоторых кавказских народов — у грузин (, гоми), абхазов (), адыгов (черкесов) (, ), ногайцев (), чеченцев ( — досл. «каша из кукурузной муки»), ингушей (), осетин ( или мамæлайы къæбæр — досл. «кусок, чтобы не умереть») и у балканских народов (; ; ; ).

По вкусу, консистенции и внешнему виду отличается от всех остальных каш. Режется вощёной ниткой или специальным деревянным ножом.

Приготовление 
Приготавливается особым способом из воды, соли и кукурузной муки в чугунке () с помощью специальной палки-мешалки. При приготовлении для употребления вместо хлеба мамалыга делается более густой, и, как и итальянская полента, может быть разрезана на куски. При приготовлении для других целей мамалыга бывает более жидкой.

Мамалыга подаётся к столу обязательно со шкварками и мелко тёртой брынзой (). Иногда мамалыгу подают накрошенной в тарелке с горячим молоком (). Из мамалыги также делают кукурузные лепёшки, нарезая и поджаривая её на масле или на жире.

Мамалыга входит в состав разных блюд. Одним из них являются голубцы (, ) с мамалыгой. Другое блюдо — булз (), представляющее собой запечённые шарики из мамалыги с брынзой и маслом внутри.

Мамалыгу могут подавать к столу с творогом и сырами, беконом, яйцами, грибами, жареной рыбой и др.

История 
Исторически мамалыга была основной пищей крестьян. Также мамалыгу делали из проса. Самое раннее упоминание о кукурузных полях в Молдавском княжестве относится ко времени правления Константина Дуки (1693—1695). Кукуруза стала очень быстро распространяться, так как не облагалась данью турками.

См. также 

 Угали
 Бануш
 Полента
 Аиладж

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Молдавская кухня
Румынская кухня
Украинская кухня
Грузинская кухня
Каши
Блюда по алфавиту